Ressons ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Ressons-l’Abbaye, Gemeinde im Département Oise
Ressons-le-Long, Gemeinde im Département Aisne
Ressons-sur-Matz, Gemeinde im Département Oise
Kanton Ressons-sur-Matz im Département Oise

Ressons ist der Familienname folgender Person:
 Jean-Baptiste Deschiens de Ressons (1660–1735), französischer Offizier

Siehe auch:
Resson, Gemeinde im Département Meuse